Pseudonoorda är ett släkte av fjärilar. Pseudonoorda ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Pseudonoorda